Джеймс Ферраро — американский музыкант.

Биография 
Ферраро родился в Рочестере и вырос в Нью-Йорке. О его личной жизни известно не так много. Он путешествовал, побывал во многих городах и наконец обосновался в Лос-Анджелесе, где хотел стать актёром, однако начал карьеру в качестве андеграундного музыканта и за пять лет выпустил несколько десятков альбомов, записанных на аудиокассеты и CD-R, как под своим настоящим именем, так и под различными псевдонимами, а также в составе дуэтов The Skaters и Lamborghini Crystal. Его работы нашли поддержку в авангардном журнале The Wire: Дэвид Кинан в статье, опубликованной в 2009 году, поместил Ферраро в центр музыкального направления, названного «гипнагогический поп». Переизданный в 2010 году альбом Last American Hero получил высокую оценку на британском сайте Fact.

В 2011-м он объединился с Дэниелом Лопатиным, Лорел Хейло, Дэвидом Борденом и Сэмюэлом Годином, чьи импровизации вышли в серии экспериментальных пластинок FRKWYS на лейбле RVNG. Очередная сольная работа Ферраро Far Side Virtual была объявлена лучшей записью 2011 года в журнале The Wire. В декабре за ней последовал бесплатный микстейп Inhale C-4 $$$$$, размещённый в Интернете под псевдонимом Bebetune$. Ещё один микстейп Silica Gel на этот раз в рамках проекта Bodyguard был выпущен в феврале 2012 года.

Дискография

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Музыканты в стиле эмбиент
Музыканты-электронщики США
Родившиеся в Рочестере (Нью-Йорк)
Википедия:Биографии современников
Экспериментальные музыканты США